Nositelé jména Ota Bavorský:
 Ota I. Bavorský († 1183) – bavorský falckrabě a od roku 1180 bavorský vévoda
 Ota II. Bavorský (1206–1253) – bavorský vévoda (1231–1253) a rýnský falckrabě (1214/1228–1253) z dynastie Wittelsbachů
 Ota I. Bavorský (1848–1916) – bavorský král 1886–1913

Rozcestníky - panovník